El Circuit Internacional de Losail (àrab: حلبة لوسيل الدولية) és un circuit de curses de motor ubicat als afores de la ciutat de Lusail, al nord de Doha, Qatar.

Construït en poc menys d'un any per 1.000 treballadors, va costar 58 milions de dòlars americans. La pista es va obrir l'any 2004, i es va estrenar amb el Gran Premi de Qatar de motociclisme, una cursa que va guanyar Sete Gibernau.

La pista té 5.380 km de longitud, amb una recta principal de poc més d'un quilòmetre. Està envoltat d'herba artificial per intentar aturar que la sorra arribi a l'asfalt, una mica com passa al Circuit de Bahrain.

L'any 2007 Losail va instal·lar il·luminació artificial per poder disputar curses nocturnes. En aquell moment, la il·luminació del circuit, de Musco Lighting, era el projecte d'il·luminació permanent d'un espai esportiu més gran del món, una distinció que ara té un altre recinte de curses de motor, el Circuit Yas Marina d'Abu Dhabi. La primera cursa nocturna de la història de MotoGP va ser el Gran Premi de Qatar de 2008, disputat el mes de març.

En aquest circuit també s'hi han celebrat curses del Grand Prix Masters (l'any 2006, amb victòria de Nigel Mansell), les GP2 Asia Series, el Campionat del Món de Superbike i el Campionat del Món de motocròs.

Enllaços externs 
 Web oficial

Referències 

Qatar
Qatar
Losail